UG steht als Abkürzung für:
 Untergeschoss, siehe Souterrain
 User Group
 Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), die „kleine“ GmbH
 Unabhängige Gewerkschaft, eine österreichische Arbeitnehmervereinigung in den späten 1920er- und frühen 1930er-Jahren, die in Kooperation mit dem Steirischen Heimatschutz stand und ein Naheverhältnis zur Österreichisch-Alpinen Montangesellschaft hatte
 Unabhängige GewerkschafterInnen im ÖGB, eine parteiunabhängige Fraktion in der österreichischen Gewerkschaft
 Untersuchungsgefängnis
 Umlegungsgesetz
 Umstellungsgesetz
 Universalgrammatik, eine in manchen Theorien der Linguistik grundlegende Annahme, die postuliert, dass alle (menschlichen) Sprachen gemeinsamen grammatischen Prinzipien folgen und dass diese Prinzipien allen Menschen angeboren sind.
 U-Boot-Klasse UG der Kaiserlichen Marine
 Uniglide, eine Technik für Fahrrad-Kettenschaltungen des Herstellers Shimano
 Unigraphics, ein 3D-CAD-Programm der Unigraphics Solutions

Ortsbezogen:
 Ålesund in der Provinz Møre og Romsdal, Norwegen (Kfz-Kennzeichen)
 Georgien, nach dem ICAO-Code
 Gera Hauptbahnhof, nach dem Betriebsstellenverzeichnis
 Tunisair Express, eine tunesische Fluggesellschaft und Tochtergesellschaft der Tunisair nach dem IATA-Code
 Uganda, als Kfz-Kennzeichen und Länderkürzel nach ISO 3166

Schul- und Hochschulbezogen:
 Untergymnasium, siehe Progymnasium
 Undergraduate, siehe unter Grundständiges Studium
 Universität-Gesamthochschule, siehe Gesamthochschule
 Universitätsgesetz
 Universität Gent (Belgien)
 Universität Graz (Österreich)
 Universität Greifswald (Deutschland)
 Universität von Georgia (USA)
 Universität von Ghana (Ghana)
 Universität von Guelph (Kanada)
 Universität Guyana (Guyana)
 Uniwersytet Gdański (Polen), siehe Universität Danzig

Ug steht als Abkürzung für:
 Kennwert für Fensterglas (Berechnungsverfahren nach EN 673), siehe Wärmedurchgangskoeffizient #Fenster

ug steht als Abkürzung für:
 uigurische Sprache (kyrillisch: Уйғурчә, Уйғур тили, arabisch: ئۇيغۇرچە, ئۇيغۇر تىلى, lateinisch: Uyƣurqə oder Uyƣur tili; chinesisch: 维吾尔语 Wéiwú’ěryǔ), eine Turksprache, die vor allem von den im Autonomen Gebiet Xinjiang (frühere Transkription: Sinkiang) der Volksrepublik China beheimateten Uiguren gesprochen wird, Sprachcode nach ISO 639-1

.ug steht als Abkürzung für:
 .ug, die Top-Level-Domain von Uganda

Abkürzung